Nearer, My God, to Thee, een Engelse hymne
 Nader tot U (Reve), een boek van Gerard Reve